Les lesbiennes en Algérie font face à des difficultés sociales et religieuses caractéristiques des pays arabo-musulmans. Contraintes de vivre dans l'ombre, certaines femmes s'organisent en communauté afin de rompre l'isolement.

Code pénal en Algérie 
Article 338 du Code pénal algérien:

« Tout coupable d’un acte d’homosexualité est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 à  DA. Si l’un des auteurs est mineur de dix-huit ans, la peine à l’égard du majeur peut être élevée jusqu’à trois ans d’emprisonnement et  DA d’amende. »

Entourage social et familial 
.

Vie clandestine 
.

, . .

Lesbiennes d'Algérie est un forum de discussion créé en 2008. .

Le boom des réseaux sociaux 
. .

Spotted, qui veut dire en français « Repéré » est un concept propre au réseau social Facebook qui trouve son origine chez les campus universitaires européens. .

Revendications sociales et politiques 
, ces communautés virtuelles ne constituent pas une plateforme de revendications sociales ou politiques. En effet, il existe des associations propres à ce type de revendications, .

Notes et références

Voir aussi 
 Droits LGBT en Algérie
 Condition des femmes en Algérie
LGBT au Moyen-Orient et en Afrique du Nord

Liens externes 
 

Droit en Algérie
Algérie
Condition féminine en Algérie
LGBT en Algérie